Esta é uma lista de todos os atuais campeões do Impact Wrestling (anteriormente conhecido como Total Nonstop Action Wrestling e Global Force Wrestling), uma promoção de luta livre profissional com base em Nashville, Tennessee, atualizada em  de  de . Os detentores dos títulos são determinados com a realização de combates de luta livre profissional, onde os vencedores de cada combate são pré-determinados por um roteiro. Os campeonatos podem ser defendidos no programa semanal do Impact Wrestling, chamado de Impact Wrestling, bem como nos pay-per-views e eventos ao vivo da empresa.

São três os títulos individuais em atividade: o Campeonato Mundial do Impact, o Campeonato da X Division, e o Campeonato das Knockouts, juntamente com um Campeonato Mundial de Duplas, de forma que são cinco os lutadores a possuírem esses títulos. A lista inclui o número de vezes que o lutador foi campeão, data e local da vitória e a descrição da conquista.

O Campeonato Mundial ocupa o topo da hierarquia dos títulos do Impact Wrestling; o cinturão é ocupado atualmente por Rich Swann que está em seu primeiro reinado. Ele derrotou Eric Young no Bound for Glory em 24 de outubro de 2020. 

O Campeonato da X Division é o título da divisão de pesos-médios do Impact Wrestling, que tem Manik como atual campeão em seu segundo reinado; ele derrotou Rohit Raju no Final Resolution em 12 de dezembro de 2020 para conquistar o título.

O campeonato das Knockouts é o cinturão disputado na divisão feminina da empresa; sua atual campeã é Deonna Purrazzo, que está em seu segundo reinado, tendo derrotado a então campeã Su Yung em uma luta sem desqualificação em 14 de novembro de 2020 no Turning Point.

The Good Brothers (Doc Gallows e Karl Anderson), são os atuais campeões mundiais de duplas, e estão em seu primeiro reinado. Eles derrotaram The North (Ethan Page e Josh Alexander) em 14 de novembro de 2020 no Turning Point.

Campeões 
<onlyinclude>

Ver também 

Impact Wrestling
Atual plantel do Impact Wrestling

Biografias no Impactwrestling.com 

The North
Tessa Blanchard
Sami Callihan
Taya Valkyrie 
Brian Cage
Ace Austin
Acey Romero
Jake Crist
Gail Kim
Daga

Ligações externas 

Total Nonstop Action Wrestling

de:Total Nonstop Action Wrestling#Aktuelle Titel